1-й Линейный генерала Вельяминова полк, Кубанского казачьего войска
 Старшинство — 1858 г.
 Полковой праздник — общий с войском.

Формирование полка и история 
1-й Урупский полк был образован по указу от 21 мая 1855 года как Кавказский пеший казачий № 3 батальон Кавказского линейного казачьего войска. 08 апреля 1857 года переформирован в 3-й Лабинский казачий конный полк, а указом 20 марта 1858 года переименован 1-й Урупский полк Кавказского линейного казачьего войска.

Полк - активный участник Галицийской битвы 1914 г.

Список станиц полкового округа 
Полковой округ - Урупский, состоя из станиц Майкопского отдела Кубанской области.
 Абхазская
 Андрюковская
 Апшеронская
 Ахметовская
 Баговская
 Баракаевская
 Бжедуговская
 Белореченская
 Бесленеевская
 Воздвиженская
 Гиагинская
 Губская
 Гурийская
 Дагестанская
 Даховская
 Имеретинская
 Кабардинская
 Келермесская
 Костромская
 Кужорская
 Курджипская
 Линейная
 Махошевская
 Некрасовская
 Нефтяная
 Нижегородская
 Ново-Лабинская
 Переправная
 Хамкетинская
 Ханская
 Ярославская

Знаки отличий 
 Полковое георгиевское знамя с надписью «За отличие при покорении Западного Кавказа в 1864 году»,пожалованное 20 июля 1865 году.
 Белевая тесьма на воротнике и рукавах мундиров нижних чинов, пожалованная 6 декабря 1908 года.

Командиры полка 
 27.07.1910-09.01.1914 — полковник Певнев, Александр Леонтьевич
 23.01.1914-02.02.1916 — полковник Чёрный, Константин Константинович

Источники 

 Книга:Казин В. Х. Казачьи войска|155
 Памятная книжка Подольской губернии|48

Казачьи полки Российской империи
Кубанское казачество